Gig kan avse:
 Spelning, till exempel en konsert, eller annat enstaka uppträdande
 Gigekonomi, arbetsmarknad med tillfälliga anställningar
 Gigabyte, en miljard byte, informationsenhet i datorsammanhang

Se även 
 Gigg, en typ av hästvagn
 Gigg (båt), en typ av roddbåt